Арсе́ний Павлюке́вич (1889, Слуцкий уезд, Российская империя — 4 апреля 1941, Варшава либо 20 октября 1941, Освенцим) — российский и польский белорусский военный и общественно-политический деятель, по профессии врач. Считается деятелем белорусского национализма.

Биография 
Происходил из семьи священника Слуцкого уезда. Окончил медицинский факультет Московского университета. Во время обучения, по польским источникам, был членом монархической организации «Союз Архангела Михаила».

После завершения обучения и возвращения в родные места работал врачом в Слуцке. В 1917 году выступал и остро высказывался против поляков. В 1918 году входил в Слуцкий провинциальный комитет партии белорусских эсеров. В ноябре 1920 года возглавил обновлённый Слуцкий Белорусский Национальный Комитет и был руководителем его медико-санитарного отряда.

На съезде Случчины был соперником Владимира Прокулевича в борьбе за пост председателя Белорусской рады Слуцка. Во время Слуцкого восстания руководил больницей повстанцев. После поражения восстания, отказавшись сдавать оружие полякам, вместе с капитаном Хведченей, поручиком Мацели и группой молодёжи отступил от Мороча, последнего опорного пункта в Случчине, в Давид-Городок, где они всё же были обезоружены поляками. После этого Павлюкевич выступил с речью, в которой сказал, что белорусские солдаты освободят Белоруссию от «поляков и большевиков».

Впоследствии жил в Несвиже, Синявке, Вильнюсе (с 1920 года входившем в состав Польши). Участвовал в Пражской конференции в сентябре 1921 года. В 1922 году, согласно польским источникам, основал в Новогрудском воеводстве нелегальное общество «За Родину». В апреле 1922 года был арестован польскими властями в Несвиже. После освобождения на некоторое время отошёл от политики и занимался врачебной практикой. В 1920-е годы жил в Вильнюсе. Работал врачом в одной из польских воинских частей.

В 1924 году стал одним из основателей Временной белорусской рады, которая стала политическим противником левых белорусских партий (БСРГ, КПЗБ), и был избран её председателем. Также основал и возглавил ряд других белорусских (и формально полонофильских) организаций: «Прасвета», «Беларуская хатка», Белорусский комитет по делам самоуправления, Белорусская национальная Рада, Белорусская национальная партия.

Издатель «Общественного голоса», в 1926 году переименованного в «Белорусское слово». Начал в прессе кампанию с целью дискредитации Антона Луцкевича и выявления его связей с большевиками.

После переворота в Варшаве 15 мая 1926 года Временная Белорусская Рада на чрезвычайном заседании постановила выслать поздравительную телеграмму на имя Юзефа Пилсудского. Вскоре после телеграммы Павлюкевич лично выехал в Варшаву с целью получения поддержки и финансовой помощи со стороны нового правительства. Премьер Бартель, с которым разговаривал Павлюкевич, пообещал поддержку и помощь, однако потребовал большей активности и увеличения своего влияния в среде польских белорусов. После чего Павлюкевич в конце мая провёл агитационные митинги в Новогрудке, Барановичах и Несвиже, а представители Рады с целью ведения агитации выехали в Гродненский, Виленский и Лидский уезды. Наконец, 16 июня 1926 года Рада выступила с «Мемориалом Временной Белорусской Рады к пану премьеру Совета министров».

Считается, что был двойным агентом — польской разведки и советского ГПУ. Помогал Борису Коверде в подготовке покушения на советского посла в Польше Петра Войкова. В конце 1926 года из-за недостатка финансирования Рада Павлюкевича развалилась, а некоторые его бывшие соратники встали в оппозицию бывшему председателю. Типографии также отказывались печатать газеты из-за задолженности. В 1928 году как советский шпион был приговорён польским судом к 12 годам каторги. В сентябре 1939 года был заключён в концлагерь в Берёзе-Картузской и назначен одним из врачей в лагере.

После начала Второй мировой войны, согласно польским источникам, жил в Варшаве под вымышленным именем Яна Новицкого и принимал участие в деятельности польской подпольной военной организации «Wilki» (Волки). В конце 1940 года был арестован немцами, был или расстрелян 4 апреля 1941 года, или направлен в концлагерь Освенцим, где погиб 20 октября 1941 года.

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения

Члены Белорусской партии социалистов-революционеров
Политики Белоруссии
Участники Слуцкого восстания
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Заключённые концлагеря в Берёзе-Картузской
Участники польского Сопротивления
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании